Le Centre d'instruction d'été des cadets de la Marine NCSM QUÉBEC était un centre d'instruction/camp d'été pour les Cadets de la Marine royale canadienne qui se trouvait dans la ville de Bécancour, Québec. Le NCSM Québec, dont il porte le nom, est un ancien navire de guerre canadien; l'acronyme « NCSM » signifie « navire canadien de Sa Majesté ». Le centre a été fermé au printemps de 2013, à la suite du vote du budget fédéral de 2012.

Il comptait parmi les cinq centres d'instruction d'été pour les cadets de la Marine au Canada. Ceux-ci étaient : 

 Le CIÉCM  - Colombie-Britannique;
 Le CIÉCM  - Ontario;
 Le CIÉCM NCSM Québec - Québec (fermé depuis le printemps 2013)
 Le CIÉCM  - Nouvelle-Écosse;
 Le CIÉCM  - Terre-Neuve.

Il offrait les cours suivant aux cadets de la Marine : 

 Instruction générale;
 Leadership: exercice militaire et cérémonial (anciennement GM1), instructeur d'exercice militaire et cérémonial (anciennement GM2) et le GM3 canonnier ;
 Maritime: matelotage élémentaire (anciennement GM1), opérateur d'embarcation légère (anciennement GM2) et Gm3 manœuvrier ;
 Voile: élémentaire (anciennement GM1), intermédiaire (anciennement GM2), instructeur blanche et voile argent  (équivalent GM3);
 Musique: intermédiaire (anciennement GM2);
 Charpentier de marine (équivalent au niveau GM3).

Historique 
Le camp d'été des cadets de la Marine, le NCSM QUÉBEC, a vu le jour dans la ville de Farnham en 1976. Il a été fondé par le Commander Émilien Paradis qui n'a jamais caché son rêve de voir naître en sol québécois un camp estival qui offrirait aux cadets et aux cadettes francophones de la Marine une formation adéquate dans leur langue d'origine. Le NCSM QUÉBEC est, encore à ce jour, le seul centre d'instruction francophone qui fût au Canada pour les cadets de la Marine. 

Depuis 1981, il est situé en bordure du fleuve Saint-Laurent dans le secteur de Sainte-Angèle-de-Laval de la ville de Bécancour, sur la rive sud, en face de Trois-Rivières. Le NCSM QUÉBEC offre aux jeunes l'occasion de relever des défis. Le tout est planifié et encadré par quelque cent officiers, instructeurs civils et militaires du rang, de même que par près de 120 cadets-cadres.

Depuis 1975, le NCSM QUÉBEC a été dirigé par 13 commandants :

 Commander Emilien Paradis, CD - 1975-1978 (décédé)
 Commander Constantin Roy, CD - 1979-1980 (décédé le )
 Commander Germain Prince, CD - 1981
 Commander Raynald Houle, CD - 1982-1987
 Commander Roland Martel, CD - 1988-1991
 Commander Roger C Sirois, CD - 1992-1993
 Commander Tom W Turnbull, CD - 1994-1995
 Lieutenant-colonel Alan Memess, CD - 1996
 Capitaine de frégate Tom W Turnbull, CD - 1997
 Capitaine de frégate Bruno Gignac, CD - 1998-1999
 Capitaine de frégate Tom W. Turnbull, CD - 2000-2001
 Capitaine de frégate François Bertrand, CD - 2002
 Capitaine de frégate Gaston Girard, CD - 2003-2005
 Capitaine de frégate Pierre Godin, MMM, CD - 2006-2010
 Capitaine de frégate Nelson Paquette, CD - 2011-2012

Les capitaines d'armes du NCSM Québec

Voici la liste des cadets nommés capitaines d'armes du centre d'instruction :

 Pm1 Pierre Forget, 1975 (CCMRC 170 Radisson) (décédé le )
 Pm1 Robert Roy, 1976 
 Pm1 Gordon Brown, 1977 et 1978 (CCMRC 170 Radisson)
 Pm1 Alain Benoit, 1979 (CCMRC 240 Amiral-le-Gardeur) 
 Pm1 Alain Lapierre, 1980 (CCMRC 240 Amiral-le-Gardeur) 
 Pm1 Alain Boissonneault, 1981 et 1982 (CCMRC 188 Trafalgar)
 Pm1 Christian Blondeau, 1983 
 Pm1 Mario Saucier, 1984 (CCMRC 231 Le Dauphin) 
 Pm1 Bruno Bernier, 1985 (CCMRC 247 Les Timoniers de Valcourt) 
 Pm1 Sylvain Labatt, 1986 (CCMRC 223 Longueuil)
 Pm1 Jean Côté, 1987 (CCMRC 182 Cap-Chat) 
 Pm1 Patrick Papineau, 1988 (CCMRC 223 Longueuil) 
 Pm1 Julie Capistran, 1989 (CCMRC 218 Drummondville) 1er fille Chief 
 Pm1 Martin Samson, 1990 (CCMRC 08 Champlain)  
 Pm1 Nancy Bouffard, 1991 (CCMRC 245 Bellechasse) 
 Pm1 René-Martin Abel, 1992 (CCMRC 188 Trafalgar) 
 Pm1 Maryanik LeGoff, 1993 (CCMRC 218 Drummondville)
 Pm1 Patrick Clermont, 1994 (CCMRC 287 Cap Rouge ) 
 Pm1 Sylvain Villandré, 1995 (CCMRC 188 Trafalgar) (décédé le )
 Pm1 Nancy Guillote, 1996 (CCMRC 165 Pierre de Saurel)
 Pm1 Sonia Philibert, 1997 (CCMRC 206 Joliette)
 Pm1 Geneviève Leclerc, 1998
 Pm1 Jean-Claude Morin, 1999 (CCMRC 247 Les Timoniers de Valcourt)
 Pm1 Stéphanie Ratté, 2000 (CCMRC 231 Le Dauphin)
 Pm1 Jean-François Boivin, 2001 (CCMRC 257 Le Montagnais)
 Pm1 Simon Beaulieu, 2002
 Pm1 Mélanie Robidoux, 2003
 Pm1 Jessica Pelletier, 2004 (CCMRC 243 Alexandre-de-Berthier)
 Pm1 Gabriel Mercier, 2005 (CCMRC 247 Les Timoniers de Valcourt)
 Pm1 Julien Beauchamp-Laliberté, 2006
 Pm1 Carolane Turcotte, 2007
 Pm1 Guillaume Auclair, 2008
 Pm1 Matthieu Parker-Labonté, 2009 (CCMRC 242 Granby)
 Pm1 Diana Lam 2010
 Pm1 Naomie Gasse-Verreault 2011( CCMRC 150 Rimouski)
 Pm1 Louis-Philippe Godard, 2012 (CCMRC 242 Granby)

Voir aussi
 Cadets de la Marine royale canadienne

Liens externes
  Historique du centre

Bécancour